The Handmaid's Tale kan syfta på:

 Tjänarinnans berättelse, svensk titel på Margaret Atwoods roman The Handmaid's Tale från 1985
 The Handmaid's Tale (opera), opera komponerad av Poul Ruders med premiär år 2000
 The Handmaid's Tale (TV-serie), amerikansk TV-serie från 2017
 Mardrömmen, svensk titel på filmen The Handmaid's Tale från 1990